Culture – plurale di cultura
 Culture – gruppo musicale reggae giamaicano
 Culture – album dei Migos del 2017
 Culture jamming – una pratica contemporanea
 Culture – cortometraggio del 1997 diretto da Will Speck e Josh Gordon